La Prima Lega 1943-1944, campionato svizzero di seconda serie, fu un torneo di qualificazione in vista dell'istituzione della Lega Nazionale B a girone unico.

Gruppo est

Classifica finale 

Legenda:
 Va allo spareggio per la promozione in Lega Nazionale A 1944-1945.
      Ammessa alla nuova Lega Nazionale B 1944-1945.
      Retrocessa in Prima Lega 1944-1945.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone

Gruppo ovest

Classifica finale 

Legenda:
 Va allo spareggio per la promozione in Lega Nazionale A 1944-1945.
      Ammessa alla nuova Lega Nazionale B 1944-1945.
      Retrocessa in Prima Lega 1944-1945.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone

Spareggio per la promozione in LNA

Bibliografia 
Giornali
Gazzetta Ticinese, annate 1943 e 1944.
L'Express, annate 1943 e 1944.
L'Impartial, annate 1943 e 1944.
Le Temps, annate 1943 e 1944.
Tribune de Lausanne, annate 1943 e 1944.

Collegamenti esterni 
 
  Classifica e marcatori su RSSSF.
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  
  

Calcio nel 1944
Calcio nel 1945
1943-1944